Rugendas steht für:
 Rugendas (Künstlerfamilie), deutsche Künstlerfamilie aus Augsburg

Rugendas ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Philipp Rugendas (1666–1742), deutscher Maler und Kupferstecher
 Georg Philipp Rugendas (II) (1701–1774), deutscher Maler 
 Johann Lorenz Rugendas (1775–1826), deutscher Maler
 Moritz Rugendas (1802–1858), deutscher Maler